Titrit (« étoile », en berbère) peut désigner :
 Titrit (prénom), un prénom féminin berbère ;
 Titrit, de son vrai nom Saïda Akil, une auteur-compositrice et interprète berbère (amazighe) marocaine.